Пастер (SS Pasteur) — пассажирский лайнер компании Compagnie de Navigation Sud-Atlantique.

Постройка 
В 1933 году компания Compagnie de Navigation Sud-Atlantique потеряла в пожаре свой самый крупный лайнер "L'Atlantique" (42 тыс.брт). Три года продолжались суды со страховщиками, прежде чем было признано, что судно невозможно восстановить и оно подлежит списанию. В 1936 году компания решила обзавестись новым судном для южноамериканских линий, где ему предстояло конкурировать с «SS Cap Arcona» и «RMS Andes». Постройка была начата в 1938 году на верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере. 15 февраля этого года лайнер был крещен как «Пастер», в честь Луи Пастера. Пожар в марте 1939 года задержал ввод его в строй до августа 1939 года, перед самой войной.

Эксплуатация 

Начало войны привело к задержке в начале эксплуатации лайнера. Вместо рейса в Буэнос-Айрес судно должно было доставить 200 тонн золота в Галифакс. После падения Франции английское правительство конфисковало судно и передало его под управление Cunard White Star.

Вторая мировая война 
Лайнер использовался как войсковой транспорт и госпитальное судно на рейсах между Канадой, Южной Америкой, Южной Африкой и Австралией. Всего за годы войны «Пастер» перевез около 300 тысяч человек. Обычно судно действовало без эскорта и вне конвоев. В октябре 1941 года оно перевезло 20 тысяч британских военнослужащих из Канады в Сингапур. Также лайнер перевез 2000 военнопленных в канадские лагеря. Также он перевозил военнопленных из Суэца в Южную Африку. Всего было перевезено 10 тысяч британцев 8-й армии и 5 тысяч американцев 1-го армейского корпуса. Судно прошло 370,667 миль за время войны, перевезя 220 тысяч солдат и 30 тысяч раненых.

После войны 
После войны «Пастер» несколько месяцев перевозил в Северную Америку американские и канадские части, пока не вернулся в октябре 1945 года к своим владельцам, однако продолжала использоваться как войсковой транспорт, перевозя французские части во Вьетнам и Алжир, заслужив в итоге Военный крест. В феврале 1950 года лайнер доставил 4000 голландских солдат из Индонезии на родину. Судно проходило докование в Тулоне в 1956 году и Бресте в 1957 году. Во время Суэцкого кризиса «Пастер» вновь служил войсковым транспортом и принимал штаб операции, находясь в Порт-Саиде, будучи одним из последних судов покинувших район Порт-Саид.

«Бремен» 

В сентябре 1957 года лайнер был продан Norddeutscher Lloyd за 30 миллионов марок. Его перестройка на верфи Bremer Vulkan в Бремене стоила еще 65 миллионов марок. Судно получило новые котлы и турбины максимальной мощностью 60 тысяч л.с., новую электрику, а также новую трубу. Возросла вместимость судна, до 1150 пассажиров (из них 934 в туристическом классе). В июне 1959 года оно прошло ходовые испытания. С 9 июля 1959 года «Бремен» работал на линии Бремерхафен-Саутгемптон-Шербур-Нью-Йорк, всего перевезя за 1960 год 28 тысяч человек при высоком уровне загрузки. Также судно использовалось для круизов в Карибском бассейне и южноамериканских водах. В 1965-66 годах «Бремен» вновь вернулся на верфь, где получил бульбовую оконечность. В 1970 году NDL объединился с Hamburg America Line в одну компанию Hapag Lloyd. В сентябре 1971 года судно совершило свой последний рейс в Нью-Йорк, всего совершив 175 переходов через Атлантику и проведя 117 круизов, прежде чем было продано за 40 миллионов марок греческой Chandris Cruises.

Дальнейшая эксплуатация 
После очередной перестройки «Регина Магна» стала флагманом компании Chandris Cruises и совершала круизы по Средиземному морю, посещая Бейрут, Хайфу, Ираклион, Корфу, Пирей, Дубровник и Венецию. Судно было очень популярным, но свою интенсивную деятельность продолжала недолго, встав на прикол в 1974 году из-за резкого роста цен на топливо.

В 1977 году судно было продано Philippine Singapore Ports Corporation в Саудовской Аравии и было пришвартовано в Джидде, где служило жильем филиппинским рабочим. В 1980 году судно было продано Philsimport International в Гонконге на разделку в Тайвань и затонуло при буксировке в Индийском океане.

Источники 

 
 Focke, Harald, Bremens letzte Liner. Die großen Passagierschiffe des Norddeutschen Lloyd nach 1945. Publishing house, Bremen 2002, 
 Focke, Harald, Mit dem Lloyd nach New York Erinnerungen an die Passagierschiffe Berlin, Bremen und Europa. Publishing house, Bremen 2004, 
 Focke, Harald, Im Liniendienst auf dem Atlantik. Publishing house, Bremen 2006,

Примечания

Ссылки 
 Бремен на почтовых открытках Simplon
 Takis Solomonides Autobiography
 The TSS Pasteur… a Great Ocean Liner that was Officially Never in Service…

Океанские лайнеры
Военные корабли Великобритании
Транспортные средства, появившиеся в 1939 году
Затонувшие корабли
Появились в 1939 году во Франции
Исчезли в 1980 году